Лома де ла Роса има више значења:

 Лома де ла Роса (Виља Викторија), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лома де ла Роса, Торе дел Харал (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику